Сальо̀меа Шлиферщейнова () е полска филоложка полонистка, професор, специалистка в областта на историята и теорията на полския език, преподавателка във Варшавския университет, член на Варшавското научно дружество.

Трудове 
 Nowy materiał na lekcjach gramatyki języka polskiego (w klasach V-VII) (1955)
 Przymiotniki dzierżawcze w języku polskim (1960)
 Bierne czasowniki zaimkowe (reflexiva) w języku polskim (1968)
 Kategoria strony: z historii myśli lingwistycznej (1969)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Варшавското научно дружество
Родени във Варшава